Brunet steht für:

 Brunet, Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence, Frankreich

Brunet ist der Familienname folgender Personen:
 Andrée Brunet (1901–1993), französische Eiskunstläuferin
 Anne Brunet (* 1972), französische Biologin
 Benoît Brunet (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Caroline Brunet (* 1969), kanadische Kanutin
 Charles Marie Wladimir Brunet de Presle (1809–1875), französischer Philologe
 Emile Brunet (1863–1945), belgischer Politiker
 Étienne Brunet (* 1936), französischer Linguist
 François-Xavier Brunet (1868–1922), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mont-Laurier
 Frank Brunet (* 1970), französisch-deutscher Schauspieler, Musicaldarsteller und Sänger

 Jean Brunet (1823–1894), französischer Dichter, Romanist und Provenzalist
 Jean-Guy Brunet (* 1939), kanadischer Skirennläufer
 José Manuel Brunet (1894–??), argentinischer Fechter
 Jules Brunet (1838–1911), französischer Offizier
 Louis-Ovide Brunet (1826–1876), kanadischer Botaniker und Priester 
 Manon Brunet (* 1996), französische Fechterin
 Manuel Brunet (* 1985), argentinischer Hockeyspieler
 Marie-Laure Brunet (* 1988), französische Biathletin
 Marta Brunet (1897–1967), chilenische Schriftstellerin

 Ricardo Richon Brunet (1866–1946), chilenischer Maler und Kunstkritiker
 Roberta Brunet (* 1965), italienische Leichtathletin
 Roger Brunet (* 1931), französischer Geograph
 Sylvie Brunet (* 1959), französische Politikerin (MoDem), MdEP
 Yves Brunet (* 1950), französischer Rugby-Union-Spieler

Brunet steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Brunet-Calaf Residence, in Manati, Puerto Rico, ID-Nr. 88001306
 Brunet-Fourchy House, in Biloxi, Mississippi, ID-Nr. 84002173

Siehe auch:
 Palacio Brunet, Palast in Trinidad, Kuba
 Alexander Joseph Brunett (1934–2020), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Seattle